Тошек:

 Тошек — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Гливицкий повят.
 Тошек — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Гливицкий повят, Силезское воеводство.